Камо Набако () — японський манґака жіночої статі у жанрі Яой та сьонен-аі. 11 лютого (рік невідомий) народження. Місце народження невідоме. В основному малює Яой-манґу.

Відомості 
Родзинкою чи індивідуальною рисою цієї мангаки, як вважають деякі, що є в багатьох творах цього автора, — зустрічається одна і та сама багатоквартирна будова, де живуть головні персонажі творів. Також, часто персонажі не вкладаються у канони жанру Яой. Уке може бути темноволосим, а семе — світловолосим. Також, за словами різних читачів, манґака відзначається природним динамічним стилем малювання, що (як думають інші) передає гармонійність і задум сцени.

Група крові А. Знак зодіаку Водолій.

Роботи автора 
 Strawberry

1999 
 Christmas ni Naru Made Matte

2002 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director

2003 
 Tone
 Renai Sengen

2004 
 Until I am Kissed 3 Times in a Day

2005 
 Aikotoba wa Hallelujah
 Yukemuri Biyori Koi Meguri

2006 
 Love doesn't come in the first night

2007 
 The Feelings of a Beast
 The Secretary and the President

2008 
 Hana Koi
 Bakumatsu Seisyun Hanafubuki

2009 
 Я візьму на себе відповідальність за твоє життя
 Secret lover declaration
 Useless bait

2010 
 Again Tomorrow

Див. також 

Накамура Асуміко

Посилання 
 Про авторі на сайті "AdultManga"  
 Автор і його роботи на сайті «www.mangaupdates.com»  
 Автор на сайті "myanimelist.net"  

Манґаки
Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако
Японські художниці